Андре Ибсен Рёмер (; ) — датский футболист, полузащитник клуба «Эльфсборг».

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в «Кёге», откуда в 15-летнем возрасте перешёл в академию «Мидтьюлланна». В марте 2012 года подписал с клубом первый профессиональный контракт, рассчитанный на пять лет. 9 декабря 2012 года дебютировал за клуб в чемпионате Дании в игре с «Хорсенс», выйдя на поле на 90-й минуте вместо Петтера Андерссона. По итогам сезона получил награду лучшему новичку команды. По итогам сезона 2014/15 вместе с клубом занял первую строчку в турнирной таблице и стал чемпионом страны.

4 января 2018 года перешёл в «Оденсе», с которым подписал контракт на три с половиной года. Впервые в составе нового клуба сыграл 16 февраля в чемпионате страны с «Норшелланном». За полгода, проведённых в клубе, принял участие в 12 матчах, но результативными действиями не отметился. 19 июля 2018 года подписал трёхлетний контракт с ещё одним датским клубом — «Раннерсом». Провёл вместе с командой два с половиной сезона в датской Суперлиге, приняв участие за это время в более чем 80 матчах, в которых забил 11 мячей.

30 января 2021 года перешёл в шведский «Эльфсборг», подписав с клубом контракт на четыре года. Первую игру за клуб из Буроса провёл 28 февраля в кубке Швеции против «Утсиктена». 11 апреля в игре первого тура с «Юргорденом» дебютировал за «Эльфсборг» в чемпионате Швеции, выйдя в статовом составе и на 81-й минуте получив жёлтую карточку.

Достижения 
Мидтьюлланн:
 Чемпион Дании: 2014/15

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эльфсборга»

Футболисты Дании
Игроки ФК «Мидтьюлланн»
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Раннерс»
Игроки ФК «Эльфсборг»